Синь (как правило, романизируется Xin) — несколько омономичных в кириллической записи китайских фамилий с разным значением, для каждой из которых прослеживается происхождение от нескольких корней/кланов:
 辛 (Xīn) — «горький/трудный» (160-й иероглифический ключ Канси)
 新 (Xīn) — «новый/свежий/современный»
 信 (Xìn) — «письмо/вера»

Известные Синь (辛) 
  или Синь Сяоци (辛曉琪; род. 1962) — тайваньская певица.
  (辛曉琪; 1950—2012) — китайский учёный, зам.декана Института гражданской инженерии Университета Цинхуа.
  (辛毗), он же Цзочжи — древнекитайский политик времён царства Вэй (3-й век н. э.).
  (辛評; ум. 204), он же Чжунчжи — древнекитайский государственный деятель времён поздней Восточной Хань и царства Вэй, старший брат Синь Пи.
 Син, Хайме Лачика (1928—2005), кит. 辛海梅 (Синь Хаймэй) или 辛海棉 (Синь Хаймянь) — филиппинский кардинал.
 Синь Цицзи, 辛棄疾 (1140—1207) — китайский поэт и военачальник времён династии Южная Сун.
 Синь Чансин (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Цзянсу с 3 января 2023 года.
 Синь Чжуй, 辛追 — состоятельная китайская матрона времён династии Хань, которая умерла ок. 160 года до н. э. в возрасте примерно 50 лет.

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии